Le crabe de tête (aussi appelé  ou Crabes) est un organisme parasite extraterrestre fictif qui apparaît dans la série de jeux vidéo Half-Life. Originaires de Xen, ils s'agrippent à la tête de leur victime pour transformer ce corps hôte en une sorte de zombie. Ils comptent parmi les ennemis les plus communs et emblématiques de la série.

Crabe de tête

Crabe de tête classique

Description 

Le crabe de tête classique est une petite créature composée d'un corps arrondi avec quatre pattes ambulatoires (deux courtes à l'avant et deux pattes postérieures plus développées) et d'une paire de grandes griffes frontales pour attaquer sa proie et mieux s'arrimer à sa tête. Sur son ventre se trouve une très large bouche ronde garnie de dents. Le crabe de tête utilise principalement ses grandes griffes antérieures et ses pattes postérieures pour marcher, les pattes avant étant en partie intégrées à la bouche et ne servant que de support lorsque le crabe de tête lève ses grandes griffes avant d'attaquer.

Leur peau claire est tachetée et leurs pattes sont rougeâtres. Les crabes de tête de Half-Life sont relativement plus petits que ceux de Half-Life 2 qui ont approximativement la taille d'une pastèque. Les crabes de tête semblent généralement mesurer 40 centimètres de long.

Bien que petit, lent et faible, le crabe de tête est capable de sauter très loin et très vite. Il utilise pour cela ses pattes arrière tout en dressant son corps afin que sa bouche soit face à la cible. Lorsqu'il attaque le personnage contrôlé par le joueur (Gordon Freeman), au lieu d'essayer de le parasiter, il l'attaque avec ses griffes, ses pattes et ses dents.

Les crabes de tête de Half-Life 2 peuvent curieusement supporter des milieux contaminées par des produits toxiques ou par la radioactivité mais ils sont incapables de nager et de survivre dans quelque liquide que ce soit (eau comprise), l'inverse de ceux de Half-Life. La résistance des crabes de tête envers les toxines et la radioactivité semble être transmise au corps de leur hôte une fois celui-ci parasité, des zombies étant souvent rencontrés dans des conditions qui seraient autrement dangereuses pour leur hôte.

Les crabes de tête peuvent être vus chassés par les Bullsquids, les Vortigaunts et les Barnacles. Dans Half-Life 2: Episode One, une phrase semble révéler qu'ils sont aussi consommés par les humains lorsque ceux-ci disent qu'« ils n'ont pas un goût de crabe ».

De plus lorsque le zombie est éliminé , le Headcrab peut se détacher et vous attaquer au contraire des headcrabs classiques qui reste sur la victime.

Comportement 

Sur Terre, les crabes de tête ont un penchant pour les coins sombres et les conduits de ventilations. Dans un environnement ouvert, les crabe de tête s'enterrent dans le sol, invisibles, pour sortir en surface et attaquer lorsqu'une victime s'approche. Les crabes de tête évoluent souvent en groupe, avançant vers leur proie sans se soucier de ce qui se passe autour, même si leurs camarades meurent devant eux ou si les conditions environnementales sont dangereuses.

Les crabes de tête peuvent produire des sons variés. Au repos, ils émettent de petits cris assez calmes de manière répétée tout en balançant tranquillement leurs corps d'avant en arrière. Lorsqu'ils attaquent, ils émettent un cri plus perçant au moment où ils sautent sur leur victimes.

Méthode de parasitage 

Les crabes de tête cherchent un être humain pour le parasiter. Lorsqu'un crabe de tête trouve un hôte, il lui saute au visage et cherche à s'agripper solidement pour l'étouffer. On peut penser que le crabe de tête utilise son "bec" ventral pour recouvrir la bouche et le nez de sa victime, l'étouffant efficacement (d'où la raison pour laquelle Lamarr est incapable d'étouffer un humain ou de le parasiter). Ce bec semble se situer dans un orifice ventral. Il est vu muni de dents dans Half-Life, simplement un trou dans Half-Life 2. De plus (toujours dans Half-Life 2) on peut observer la bouche grande ouverte des victimes.

Dans Half-Life, on peut voir, de par la morphologie des zombies que le crabe remplace la tête, celle-ci ayant probablement été largement grignotée comme un œuf. Dans Half-Life 2, la même chose est observable avec les zombtels (zombie du Cartel) où il ne reste plus que la mâchoire extérieure du crâne, dont la langue et l'intercom sont encore intacts (le zombtel bredouille encore des ordres). En outre, il est clair que le crabe de tête « établit une connexion » avec le corps de sa victime pour modifier son corps. Dans Half-Life: Opposing Force, un scientifique commente que « ces créatures ont une étrange capacité à parasiter le système nerveux. ». On peut aussi observer des mutations chez les victimes, qui sont parfois munies de longs doigts griffus.

Autres types 

Deux autres formes de crabe de tête sont introduits dans Half-Life 2. Tout en restant similaire au crabe de tête original, les deux autres formes de crabes de tête diffèrent par l'utilisation de leurs quatre membres les plus longs pour le déplacement, l'attaque et la posture, à l'opposé du crabe de tête original qui utilise six pattes.

Crabe rapide 

La première sorte de crabe de tête est connue sous le nom de « crabe rapide », elle possède de plus longues et de plus fines pattes, se rapprochant de l'aspect d'une araignée, et se déplace beaucoup plus vite que le crabe de tête classique. Elle ne possède pas de « bec » et, à la place, se sert de ses longues griffes aux extrémités de ses pattes pour s'agripper à sa proie. Le crabe rapide peut aussi grimper aux murs et aux plafonds comme on le voit dans Episode One. Ces crabes sont à l'origine des supers zombies (surement due a leur caractéristique de rapidité et d'agilité).  

Les crabes de tête rapides ont une méthode de parasitage qui diverge vaguement de celle de leur cousin courts. Il semble qu'ils dégagent davantage d'agents putréfiant leur hôte. Ainsi donc, leur victime perd plus de chair, devient plus légère et rapide.

Crabe venimeux 

La seconde forme est le « crabe poison » (ou « crabe venimeux » ou encore « crabe noir ») identifiable par sa peau verte foncée (parfois avec un aspect humide), les poils présents sur ses pattes et les bandes blanches qui entourent l'articulation de ses genoux. Les ornements sur leur dos rappellent ceux d'une araignée, l'Épeire diadème. Le crabe poison possède un cri très distinct assez sinistre et émet un bruit semblable à celui d'un serpent à sonnette lorsqu'il détecte un hôte viable. En temps normal, le crabe poison est le plus lent des crabes de tête mais peut se déplacer beaucoup plus vite qu'un crabe de tête classique s'il est blessé. En outre, il semble plus intelligent que les deux autres espèces, se cachant derrière des objets lorsqu'on lui tire dessus.

La neurotoxine sécrétée par les crabes venimeux est très puissante et injectée par les quatre crochets de sa bouche. Dans le jeu, cela ne tue pas le joueur mais réduit immédiatement sa vie à un seul point, quel que soit son état de santé précédent. Puis, la santé du joueur se régénère peu à peu pour revenir à son niveau initial (avec un petit malus similaire aux dégâts d'un crabe de tête normal) grâce à la combinaison H.E.V. de Gordon Freeman qui lui injecte un antidote. Ceci rend le joueur extrêmement vulnérable aux autres dangers alentour (tirs, explosions…). Son cri caractéristique vient du fait que les développeurs voulaient que le joueur puisse identifier la menace et, de par ce que cela implique, qu'il ne pense qu'à éliminer la créature sans se soucier des autres ennemis.

Les crabes noirs parasitent leur hôte de la même manière, mais semblent rendre son corps plus résistant. En outre, il est fréquent qu'ils attaquent la même victime en groupe pour « la partager ». Le corps est utilisé pour transporter d'autres crabes noirs n'ayant pas encore trouvé d'hôte et pour les lancer sur d'autres hôtes potentiels. Seul le crabe noir ayant parasité ce corps demeure pour le contrôler.

Remarque 
Il n'est pas rare qu'un crabe de tête quitte un hôte trop endommagé pour en trouver un autre. De plus, depuis Half-Life 2, il n'est pas rare d'entendre un zombie crier "Help me!" (Aidez-moi), probablement ce que la victime criait avant d'être étouffé. Les zombtels bredouillent encore des mots inintelligibles dans leur intercom, souvenir de leur vie passée comme "Necrotifs" ce qui veut dire qu'il y a des crabes de tête dans le coin ou des zombies, et il est fréquent de les voir dégoupiller leur dernière grenade.

Nutrition 

Les crabes de tête se nourrissent par l'intermédiaire de leurs hôtes, en provoquant une ouverture de la cage thoracique qui leur sert de bouche (en effet, on peut surprendre quelques zombies en train de mettre des bouts de chair dans leurs gueule).

Cependant, les parasites savent se nourrir en absence d'hôtes : quand Gordon se fait téléporter en même temps que Lamarr, celle-ci attrape un corbeau.

Gonarch 

Le Gonarch est une gigantesque créature qui peut enfanter de nombreux crabes de tête. On la rencontre sur Xen dans Half-Life au chapitre « L'Antre du Gonarch » où elle fait office de boss. Haute de plusieurs mètres, elle est pourvue d'un exosquelette qui lui permet d'encaisser de nombreux dégâts. Sous son ventre pend une grande poche qui semble être son principal point faible.

Cette poche subventrale semble jouer un rôle de compartiment reproducteur (ou incubateur). Durant son combat avec Gordon, il libère des crabes de tête encore juvéniles à une vitesse rapide. Ces bébés crabes de tête, peu dangereux isolés, peuvent se révéler gênants en nombre.

Zombies 

L'objectif prioritaire d'un crabe de tête est de s'attacher à la tête d'un hôte viable en agrippant ses griffes autour, sa bouche ventrale recouvre alors généralement le visage. Le crabe enfonce ses griffes et ses pattes dans le corps de sa proie, en prenant le contrôle et rendant ses gestes similaires à ceux d'un zombie sans conscience.

En parasitant le cortex moteur de son hôte, après lui avoir décortiqué une partie du crâne, le crabe de tête devient maître de tous les mouvements de sa victime. Cependant, les autres parties du cerveau semblent intactes et le corps possédé reste a priori, totalement ou en partie, conscient de sa situation à en juger par certains cris de supplication ou de douleur pouvant être entendus. Toutefois, le bourdonnement des mouches à proximité des zombies ou le désintérêt des barnacles pour cette viande (dont il ne consomme que le crabe de tête) suggère que le corps est en décomposition et donc que l'hôte serait mort, ce serait donc les derniers mots de l'hôte avant de mourir (comme le Zomtel).

Comme les crabes de tête standard, les crabes rapides et les crabes poisons peuvent aussi parasiter un hôte, mais les mutations engendrées seront différentes. Pour ces deux types, les trois doigts du milieu sur les cinq de chacune des mains du zombie se développent en griffes alors que les cinq doigts deviennent des griffes chez le zombie parasité par un crabe de tête standard.

Zombie classique 

Appelé également « nécrotique » par les soldats du Cartel, il s'agit du zombie parasité par un crabe de tête normal. Le rattachement du crabe de tête avec le corps de la victime engendre rapidement d'importantes mutations physiologiques sur ce corps, les doigts s'allongent en griffes, la résistance du corps s'accroît, une déchirure verticale apparaît en ouvrant en deux la cage thoracique de la victime du cou à l'aine.

Les zombies ont un comportement régressif, se contentant de poursuivre aveuglément leur cible pour lui donner des coups de griffes, le corps étant désormais uniquement contrôlé par l'intelligence du crabe de tête. Dans Half-Life 2, ils deviennent capables de lancer des objets. Quelques zombies parviennent à survivre coupés en deux, rampant à l'aide de leurs bras. Un facteur avertissant de la présence de zombie dans un secteur est le bourdonnement des mouches, indiquant également que le corps de la victime se décompose.

Gonome 

Le Gonome, qui n'apparaît que dans Half-Life: Opposing Force, est apparemment le stade avancé de la mutation du zombie. Plus large, plus fort, il est capable de courir et produit une substance toxique (semblable à celle du Bullsquid) que la créature peut aller chercher dans sa « gueule » et lancer pour s'en servir comme arme.

Zombie rapide 

Un crabe rapide qui parvient à trouver un hôte viable donne un zombie rapide. En plus de l'habituelle apparition des griffes, la peau du corps est entièrement écorchée et une part importante des tissus et des organes de l'hôte disparaissent laissant apparent une bonne partie de son squelette. En dépit de la quasi-disparition de la plupart de leurs tissus musculaires, ces zombies sont étonnamment agiles et rapides. Les zombies rapides courent sur leurs quatre pattes pour plus de rapidité mais peuvent aussi adopter une posture bipède comme les autres zombies. L'agilité des zombies rapide est telle qu'ils peuvent bondir sur des voitures en marche pour attaquer les passagers à bord. La méthode de chasse habituelle du zombie rapide, lorsque la distance entre lui et sa proie le permet, est de lui sauter dessus en poussant son perçant cri sinistre et de l'asséner de coups de griffes.

Zombie venimeux 

Les victimes des crabes poisons deviennent des zombies violacés, lents, ballonnés et voûtés, connus sous le nom de zombies poison. Ils possèdent une endurance et une résistance plus importante que les autres zombies et transportent chacun plusieurs crabes poison, qu'ils peuvent jeter sur leurs ennemis. Le zombie en lui-même n'est pas toxique et, s'il n'a plus de crabes à lancer, attaque avec ses griffes comme un zombie traditionnel. Sa présence peut être détectée par sa respiration lourde et étranglée et ses gémissements.

Zomtel 

Le Zomtel, ou zombine en version originale, introduit dans Half-Life 2: Episode One, est le résultat du parasitage d'un crabe de tête sur un soldat transhumain du Cartel. Les Zomtels rencontrés sont uniquement contrôlés par des crabes de tête standards. Leur nom est un mot-valise entre « zombie » et « cartel » inventé pendant le jeu par Alyx Vance.

Capables de courts sprints, les Zomtels se déplacent plus vite que les zombies normaux tout en restant beaucoup plus lent que les zombies rapides. Ils sont également bien plus costauds d'une part parce que le corps hôte est plus résistant que celui d'un simple humain, d'autre part parce qu'ils portent encore le réglementaire gilet pare-balle de leur ancienne condition. Les Zomtels sont capables de dégoupiller les grenades accrochées à la ceinture de leur uniforme mais au lieu de les jeter, ils les gardent à la main jusqu'à l'explosion, ce qui en fait des sortes de kamikazes. Les cris des zombies sont filtrés à travers le vocoder de l'ancien soldat. Tous comme les "zombies standards", il semble que les Zomtels ont gardé quelques phrases de la mémoire résiduelle de leur victime ; cela s'entend lorsque entre deux grognements de zombie, sont présentes des phrases typiques des soldats du Cartel comme « présence de nécrotiques » ou « secteur non sécurisé ».

En dehors de la mâchoire inférieure et du bas du crâne, il ne reste ni tête ni casque du soldat. Le guide officiel d'Episode One indique que l'absence de tête est censée être un mystère intentionnel.

Lamarr 

Lamarr est le crabe de tête domestiqué de Kleiner, nommée ainsi en hommage à l'actrice et inventeur Hedy Lamarr. Le . Kleiner lui a enlevé le bec afin de la rendre inoffensive, et tente sempiternellement de s'en faire obéir. Lamarr a tendance à fuir la présence de Gordon Freeman.

Lamarr apporte essentiellement une touche humoristique à l'histoire. Cependant, l'une de ses interventions a un effet direct sur le déroulement du jeu. Dans le chapitre 2 (Un Jour Mémorable), au moment où le . Kleiner s'apprête à téléporter Gordon vers le laboratoire d'Eli Vance, Lamarr surgit d'un conduit en arrachant quelques câbles et connexions au passage. La téléportation ne s'effectue pas correctement et au lieu de se retrouver chez le . Vance, Gordon se retrouve brièvement dans le bureau de Wallace Breen, signalant sa présence au Cartel et mettant l'action en branle. Lamarr elle-même s'échappe sur une plage inconnue, mais elle est de retour dans le laboratoire de Kleiner plus tard dans le même jeu.

Dans Half-Life 2: Episode Two, le joueur peut voir Lamarr explorer la fusée que les . Kleiner et Magnusson s'apprêtent à expédier dans l'espace. Juste avant le lancement, Kleiner s'étonne d'un sur-poids léger de la fusée mais l'engin est lancé tout de même…

Usage par le Cartel 

Dans Half-Life 2, on voit le Cartel utiliser les crabes de tête comme arme biologique contre la Résistance. Les « Missiles à crabe de tête » sont des obus contenant plusieurs crabes de tête lancés depuis des dispositifs de lancement spécialement conçus à cet effet. L'obus s'ouvre à l'impact, libérant les crabes de tête à l'intérieur, libres de partir à la recherche de proies. Lorsqu'une zone est lourdement bombardée par ces obus, l'effet est souvent très efficace, comme ont pu le constater les habitants de la ville de Ravenholm, devenue une ville fantôme infestée de zombies après les bombes. Dans le mini-épisode Lost Coast, l'objectif du joueur est de saboter un lanceur de tels engins en train de pilonner un village côtier.

Produits dérivés 

En raison de l'engouement de nombreux joueurs pour ces créatures, Valve sortit une peluche crabe de tête qui fut disponible à l'achat quelques mois sur le Valve Store. Pour Noël 2006, en plus de la peluche, les fans purent acheter un couvre-chef crabe de tête, spécialement conçu pour donner l'impression que son porteur était soumis à une attaque de la créature parasite.

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Créatures de Half-Life

Créature de Half-Life
Espèce extraterrestre
Parasite de fiction
pl:Lista stworzeń ze świata Half-Life#Headcrab